Ráfol de Almúnia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ráfol de Almunia, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Ràfol d'Almúnia, kommun, Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar